Baselt bezeichnet:

 einen Ortsteil von Fleringen in der Eifel, siehe Baselt (Fleringen)

Baselt ist zudem der Familienname folgender Personen:

 Bernd Baselt (1934–1993), deutscher Musikwissenschaftler
 Georg Baselt (1869–1928), deutscher Schauspieler